Trinia guberlinskensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Friedrich Lessing och H.Wolff. Trinia guberlinskensis ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
guberlinskensis